

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.
 поход Саргона на Урарту, победа ассирийцев над войсками царя Урарту Русы I в битве на горе Уауш, опустошение Урарту и взятие Мусасира.
 В Урарту начал править Аргишти II

Китай 
 9-й год по эре правления луского князя Инь-гуна.
 Весной чжоуский посол Нань-цзи прибыл с визитом в Лу.
 В 3 луне, в день гуй-ю в Лу был сильный дождь, гром и молния (то же отмечено в «Ши цзи»), а в день гэн-чэнь — сильный дождь со снегом. В той же луне умер луский сановник Се.
 Летом был построен город в Лан.
 Зимой князья Лу и Ци собрались на съезд в Фан и совещались о нападении на Сун.
 Циньский князь Нин-гун перенёс столицу в Пинъян и отправил войска против Таншэ (ставки вождя жунов).
 По «Цзо чжуань», чжэнцы напали на Сун и наказали его за отказ являться ко двору вана.

См. также

Примечания